Роп (, ) — словенская и кенийская фамилия. Известные носители:
 Роп, Альберт — бахрейнский легкоатлет кенийского происхождения, который специализируется в беге на длинные дистанции.
 Роп, Антон (род. 1960) — словенский политик.
 Роп, Роджерс (род. 1976) — кенийский бегун на длинные дистанции.

Аббревиатуры 
 Российское общество политологов